Det finns flera personer med namnet Perelman:
 Grigorij Perelman, rysk matematiker
 Chaïm Perelman, polskfödd argumentationsteoretiker och rättsfilosof